Luboszyce ist der Name folgender Orte in Polen:
 Luboszyce (Gubin) (Liebesitz) in der Woiwodschaft Lebus
 Luboszyce (Jemielno) (Herrnlauersitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Luboschütz in der Woiwodschaft Oppeln